Extreme Honey: The Very Best of Warner Brothers Years es un álbum recopilatorio del cantautor británico Elvis Costello, publicado en 1997.

Lista de canciones 

 "The Bridge I Burned"
 "Veronica"
 "Sulky Girl"
 "So Like Candy"
 "13 Steps Lead Down"
 "All This Useless Beauty"
 "My Dark Life"
 "The Other Side of Summer"
 "Kinder Murder"
 "Deep Dark Truthful Mirror"
 "Hurry Down Doomsday"
 "Poor Fractured Atlas"
 "The Birds Will Still Be Singing"
 "London's Brilliant Parade"
 "Tramp the Dirt Down"
 "Couldn't Call It Unexpected No. 4"
 "I Want to Vanish"
 "All the Rage"

Álbumes de Elvis Costello
Álbumes recopilatorios de 1997
Álbumes de Warner Bros. Records